7. Mistrzostwa Świata w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 9 - 20 maja 2012 w Qinhuangdao (Chiny). 

Mistrzostwa były również kwalifikacją do igrzysk olimpijskich w Londynie w kategoriach wagowych do 51, 60 i 75 kg. Miejsce w ćwierćfinale zawodów w tych kategoriach zapewnił występ w igrzyskach.

Reprezentacja Polski 
 Karolina Michalczuk (51 kg) – brązowy medal
 Sandra Drabik (54 kg) – ćwierćfinał
 Sandra Kruk (57 kg) – srebrny medal
 Karolina Graczyk (60 kg) – 1/16 finału
 Magdalena Wichrowska (64 kg) – srebrny medal
 Lidia Fidura (75 kg) – 1/8 finału
 Beata Małek-Leśnik (81 kg) – 1/8 finału

Klasyfikacja medalowa

Medalistki

Występy Polek 
 1/16:
 51 kg: Karolina Michalczuk -  Sümeyra Yazıcı 16:14
 54 kg: Sandra Drabik -  Sadaf Rahimi RSC 1
 60 kg: Karolina Graczyk -  Mawzuna Czorijewa 10:20
 64 kg: Magdalena Wichrowska -  Nuri Silvera RSC 3
 75 kg: Lidia Fidura -  Yenebier Guillén 13:11
 1/8:
 51 kg: Karolina Michalczuk -  Ceire Smith RSC 3
 54 kg: Sandra Drabik -  Chernaka Johnson 22:9
 57 kg: Sandra Kruk -  Wiktorija Gurkowicz 24:19
 64 kg: Magdalena Wichrowska -  Jana Sydor 12:11
 75 kg: Lidia Fidura -  Anna Laurell 14:20
 81 kg: Beata Leśnik -  Andréia Bandeira 10:15
 1/4:
 51 kg: Karolina Michalczuk -  Stojka Petrowa 27:14
 54 kg: Sandra Drabik -  Liu Kejia 10:17
 57 kg: Sandra Kruk -  Maeva Hammadouche 33:22
 64 kg: Magdalena Wichrowska -  Erden-Sojolyn Ujanga 17:10
 1/2:
 51 kg: Karolina Michalczuk -  Ren Cancan 18:27
 57 kg: Sandra Kruk -  Lisa Whiteside 26:16
 64 kg: Magdalena Wichrowska -  Darja Abramowa 14:10
 Finał:
 57 kg: Sandra Kruk -  Tiara Brown 21:24
 64 kg: Magdalena Wichrowska -  Pak Kyong-ok 5:10

Linki zewnętrzne 
 Dokumentacja mistrzostw na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2012
2012 w boksie
2012 w Chinach